Ел Индио има више значења:

 Ел Индио (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Индио (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Индио (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Индио, Ел Чупадеро (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Индио, Ел Новента (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Индио (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Индио (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Индио (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Индио (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Индио (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Индио (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Индио (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Индио (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Индио, Ранчо ел Индио (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Индио (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Индио (Хакона), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Индио (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Индио (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Индио (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Индио (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Индио (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Индио (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Индио (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Индио (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Индио (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику